TIP un acronyme pour :
 un titre interbancaire de paiement ;
 le Tournoi inter Polytech, un tournoi sportif du réseau Polytech ;
 le Tournoi International de Paris, un tournoi multisport organisé par la Fédération sportive gaie et lesbienne. Son slogan est "Contre les discriminations, Faisons du sport ensemble !". Ce tournoi est un moyen de mettre en avant la cause LGBT ;
 le Tournoi International de Paris, tournoi de taekwondo ;
 la thérapie interpersonnelle, une psychothérapie, basée sur la théorie de l'attachement.

Sigle 
 TIP est le code AITA de l'aéroport international de Tripoli

Notes et références 

Code IATA des aéroports